McEachern ist der Familienname folgender Personen:

 Archie McEachern (1873–1902), kanadischer Radrennfahrer
 James McEachern (1881–1969), kanadisch-US-amerikanischer Hammerwerfer
 Murray McEachern (1915–1982), kanadischer Jazzmusiker
 Peter McEachern, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Shawn McEachern (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 MacEachern
 McEachran